Weixin, en chinois, peut faire référence à :

 Xian de Weixin (), un xian de la ville-préfecture de Zhaotong, dans la province du Yunnan, en République populaire de Chine.
 Le bourg de Weixin (),  dans le xian de Shimen, province du Hunan, en Chine également.
 Weixin (), est le nom chinois de WeChat, un service de messagerie instantanée créé par Tencent.